Schloss Hirschberg ist der Name folgender Schlösser in Deutschland:
Schloss Hirschberg (Bayern) in Beilngries, Altmühltal
Schloss Hirschberg (Saale) in Hirschberg an der Saale (Thüringen)
Schloss Hirschberg (Nordrhein-Westfalen) in  Hirschberg, Sauerland
Schloss Hirschberg am Haarsee, Weilheim in Oberbayern